El término legatus puede referirse a:

el legado romano;
un género de aves, Legatus.